El nombre Peter Eriksson puede referirse a las siguientes personas:

Peter Eriksson, jinete sueco;
Peter Eriksson, político sueco.